Günter Dyhrenfurth (1886-1975), Duits-Zwitsers alpinist en olympisch prijswinnaar, echtgenoot van Hettie
 Hettie Dyhrenfurth (1892-1972), Duits-Zwitsers alpinist en olympisch prijswinnaar, echtgenote van Günther

Achternaam